Andrėj Klimovič – calciatore bielorusso
 Uladzislaŭ Klimovič – calciatore bielorusso
 Vera Klimovič – pallavolista bielorussa